Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Tucson 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Kerry Melville che ha battuto in finale Nancy Gunter 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Court (secondo turno)
 Kerry Melville (Campionessa)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Nancy Gunter (finale)

 Janet Newberry (quarti di finale)
 Assente
 Val Ziegenfuss (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Tucson 1973